Velika nagrada Bahrajna 2006 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 12. marca 2006.

Rezultati

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Fernando Alonso
| Renault
| 57
| 1:29:46,205
| 4
| 10
|-
! 2
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 57
| + 1,246 s
| 1
| 8
|-
! 3
| 3
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 57
| + 19,360 s
| 22
| 6
|-
! 4
| 12
|  Jenson Button
| Honda
| 57
| + 19,992 s
| 3
| 5
|-
! 5
| 4
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 57
| + 37,048 s
| 5
| 4
|-
! 6
| 9
|  Mark Webber
| Williams-Cosworth
| 57
| + 41,932 s
| 7
| 3
|-
! 7
| 10
|  Nico Rosberg
| Williams-Cosworth
| 57
| + 1:03,043
| 12
| 2
|-
! 8
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Ferrari
| 57
| + 1:06,771
| 8
| 1
|-
! 9
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 57
| + 1:09,907
| 2
|
|-
! 10
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Ferrari
| 57
| + 1:15,541
| 13
|
|-
! 11
| 20
|  Vitantonio Liuzzi
| Toro Rosso-Cosworth
| 57
| + 1:25,997
| 15
|
|-
! 12
| 16
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 56
| +1 krog
| 10
|
|-
! 13
| 21
|  Scott Speed
| Toro Rosso-Cosworth
| 56
| +1 krog
| 16
|
|-
! 14
| 7
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 56
| +1 krog
| 17
|
|-
! 15
| 11
|  Rubens Barrichello
| Honda
| 56
| +1 krog
| 6
|
|-
! 16
| 8
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 56
| +1 krog
| 14
|
|-
! 17
| 18
|  Tiago Monteiro
| MF1-Toyota
| 55
| +2 kroga
| 19
|
|-
! 18
| 22
|  Takuma Sato
| Super Aguri-Honda
| 53
| +4 krogi
| 20
|
|-
! Ods
| 23
|  Judži Ide
| Super Aguri-Honda
| 35
| Okvara
| 21
|
|-
! Ods
| 17
|  Jacques Villeneuve
| BMW Sauber
| 29
| Motor
| 11
|
|-
! Ods
| 2
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 21
| Hidravlika
| 9
|
|-
! Ods
| 19
|  Christijan Albers
| MF1-Toyota
| 0
| Pog. gred
| 18
|
|}

Opombe 

 Nico Rosberg je bil najmlajši dirkač, ki je postavil najhitrejši krog na dirki Formule 1, do te dirke je rekord držal Fernando Alonso.
 Vodilni: Michael Schumacher 1–15, 24–35 (27); Fernando Alonso 16–19, 36–39, 41–57 (25); Juan Pablo Montoya 20–23 (4); Jenson Button 40 (1).
 Zaradi trčenja z Davidom Coulthardom, je bil Nick Heidfeld po dirki kaznovan s strani komisarjev zaradi manevra kateri je prisilil Coultharda, da je zapeljal s steze.
 David Coulthard je utrpel okvaro motorja v častnem krogu in bil zato kaznovan s pribitkom desetih mest na kvalifikacijah naslednje dirke za Veliko nagrado Malezije 2006.

Formula 1 sezona 2006
2006